European Touring Car Cup 2010 – szósta edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składała się ona po raz pierwszy w historii z trzech rund na torach Circuito Vasco Sameiro, Salzburgring i Autodromo di Franciacorta. Planowana była jeszcze runda na torze Oschersleben wspólnie z World Touring Car Championship, jednak została anulowana. Podobnie jak w trzech ostatnich latach samochody były podzielone na trzy kategorie: Super 2000, Superprodukcyjną i Super 1600. Wygrali je odpowiednio James Thompson, Vojislav Lekić i Carsten Seifert.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje generalne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona European Touring Car Cup 

Sezony European Touring Car Cup
2010 w sportach motorowych
2010 w Portugalii
2010 w Austrii
2010 we Włoszech